Párizsi kommün
 Kommün — a Magyar Tanácsköztársaság közkeletű elnevezése a Horthy-korszakban
 Kommün (szocializmus) —